Chagas puede referirse a:
 Enfermedad de Chagas
Personas
 Carlos Chagas, médico y científico brasileño.
 Francisco das Chagas Santos, militar y político lusobrasileño.
 Jorge Chagas, historiador uruguayo.
Lugares
 Carlos Chagas, municipio del estado brasileño de Minas Gerais.